

Белуша — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Одобешть.

Белуша — село, громада округу Пухов, Тренчинський край.